Hans Blohm ist der Name folgender Personen:

* Hans Blohm (Wirtschaftswissenschaftler) (1920–2005), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Blohm (Fotograf) (1927–2021), kanadischer Fotograf und Autor